Киники либо циники может означать:
 Циники — последователи кинизма, философской школы Сократа.
 «Циники» — роман А. Мариенгофа.
 «Циники» — спектакль режиссёра С. Аронина.
 «Циники» — фильм режиссёра Дмитрия Месхиева 1991 года по роману Анатолия Мариенгофа.